Erma steht für:

 Erma, Fluss in Bulgarien und Serbien, siehe Jerma
 Erma (Florida), Ort im Hillsborough County
 Erma (New Jersey), Ort im Cape May County

ERMA steht als Abkürzung für:
 Europäische Rohstoffallianz
 Erfurter Maschinen- und Werkzeugfabrik, deutscher Waffenhersteller, siehe Maschinenfabrik Geipel

Siehe auch:
 Erna
 Irma

Abkürzung